Basically the Same är en svensk pop/rockgrupp som bildades 2001 i Hedemora. Bandet har turnerat flitigt över hela Sverige och släppte i april 2007 debutalbumet The Long Way Out of Silence på skivbolaget Pullover.

Medlemmar 
 Saga Forså - sång, gitarr
 Linnea Stensdotter - sång
 Tobias Andersson - gitarr, sång
 Karl Olandersson - trumpet, sång
 Roland Westbom - bas
 Isak Strömberg - trummor

Tidigare medlemmar 
 Tadeo Ronsten - Trummor
 Einar Jonsson - Bas

Diskografi

Externa länkar 
 Webbplats
 Myspace

Svenska popgrupper